Bahais : une ancienne commune du département de la Manche (France)
 Bahais, bahaïs ou bahá'ís : marque du pluriel pour un fidèle du bahaïsme, une religion.